Jouy (Aisne)
 Jouy (Eure-et-Loir)
 Jouy (Yonne)
ook:
Jouy-aux-Arches, Moselle
Jouy-en-Argonne, Meuse
Jouy-en-Josas, Yvelines
Jouy-en-Pithiverais, Loiret
Jouy-le-Châtel, Seine-et-Marne
Jouy-le-Moutier, Val-d'Oise
Jouy-le-Potier, Loiret
Jouy-lès-Reims, Marne
Jouy-Mauvoisin, Yvelines
Jouy-sous-Thelle, Oise
Jouy-sur-Eure, Eure
Jouy-sur-Morin, Seine-et-Marne